Полтава-Александровское () или Аюбаху () — село .

Население 

В 1959 году в селе Полтавка-Александровское (Полтава-Александровское) жило 229 человек, в основном грузины (в Багмаранском сельсовете в целом — 1407 человек, также в основном грузины). В 1989 году в селе жило 167 человек, также в основном грузины.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гульрипшского муниципалитета